Famille Guadet
 Élie Guadet (1758-1794), révolutionnaire français mort guillotiné ;
 Joseph Guadet (1795-1881), historien français, son neveu ;
 Julien Guadet (1834-1908), architecte français ;
 Paul Guadet (1873-1931), architecte fils de Julien.